Ez a lista tartalmazza az USA összes korábbi szenátorának a névsorát.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

További információk
Biographical Directory of the U.S. Congress
Senators of the United States 1789–2010
Databases of U.S. and Confederate Senators

Amerikai szenátorok
Amerikai politikai listák